O Programa Frente a Frente com Dom Antônio é um programa semanal exibido às sexta-feiras pela Rede Vida de Televisão com a apresentação de Antônio Maria Mucciolo, presidente do INBRAC. Também já foi apresentado por Arnaldo Niskier.

Programas de entrevistas do Brasil
Programas da Rede Manchete
Programas da Rede Vida